Samsung Galaxy Pocket 2 — небольшой бюджетный Android-смартфон производства Samsung Electronics, выпущенный в сентябре 2014 года.

Характеристики

Аппаратное обеспечение 
Телефон оснащен SoC Spreadtrum SC7715 с процессором ARM Cortex-A7 с тактовой частотой 1 ГГц и графическим процессором ARM Mali 400. Он имеет 512 МБ оперативной памяти, 4 ГБ встроенной памяти и аккумулятор на 1200 мАч. Устройство поставляется с двумя слотами для SIM-карт; один из слотов для SIM-карт является гибридным, поэтому его можно использовать как слот для SIM-карты или как слот для карты microSD. Кроме того, он оснащен 3,3-дюймовым экраном с разрешением 240 x 320 пикселей и возможностью подключения к сети 3G.

Программное обеспечение 
Телефон был официально выпущен с Android 4.4.2 KitKat.

См. также 
 Samsung Galaxy
 Samsung Galaxy J1 Mini (2016)

Примечания 

Samsung Galaxy
Android
Samsung Electronics
Samsung
Появились в 2014 году в Республике Корея
Смартфоны